Тя́птин — русская фамилия. Известные носители:
 Тяптин, Виталий Михайлович (1939—2002) — бригадир комплексной бригады треста «Башуралэнергострой», полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Тяптин, Владимир Яковлевич (род. 1940) — русский поэт, поэт-песенник, переводчик (английский, удмуртский языки), драматург, почётный гражданин Ижевска.
 Тяптин, Трофим Анисифорович (1886—1918) — участник Гражданской войны, борец за установление Советской власти на Алтае.